La temporada 1981 fue la 9.º edición del Campeonato Mundial de Rally. Comenzó el 24 de enero en el Rally de Montecarlo y finalizó el 25 de noviembre en el Rally de Gran Bretaña.

Calendario

Resultados

Campeonato de pilotos 

 Referencias

Campeonato de Constructores

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial
 Página con información.

 
1981